Die Saison 2012/13 der Oberliga Westfalen war die 31. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und nach der Abschaffung der NRW-Liga die erste nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der erste Spieltag war für den 19. August 2012, der letzte für den 9. Juni 2013 angesetzt. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der SV Lippstadt 08 mit zwei Punkten Vorsprung auf die SG Wattenscheid 09, die ebenfalls aufstiegen. Beiden Mannschaften gelang als Aufsteiger jeweils der direkte Durchmarsch von der Verbands- in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der SV Schermbeck und der 1. FC Gievenbeck. Aus der Westfalenliga stiegen der SV Rödinghausen und der SV Zweckel jeweils als Staffelsieger sowie der FC Eintracht Rheine als Vizemeister über das Entscheidungsspiel auf. Aus der Regionalliga West stieg der VfB Hüls ab. Der Torschützenkönig wurde Viktor Maier vom SV Lippstadt 08 mit 30 Toren.

Teilnehmer 
Die Oberliga Westfalen mit 18 Teams setzt sich folgendermaßen zusammen:

 den verbleibenden sieben Teams aus der NRW-Liga aus dem Gebiet des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW): Rot Weiss Ahlen, Arminia Bielefeld II, TuS Dornberg, TuS Erndtebrück, Westfalia Herne, Westfalia Rhynern, SV Schermbeck
 den Verlierern der Relegationsspiele zwischen den viert- bis siebtbesten Bewerbern der NRW-Liga und den vier Meistern der Verbandsligen (siehe hierzu: Regionalliga-Relegation) aus dem Gebiet des FLVW: SV Lippstadt 08, SG Wattenscheid 09
 den acht Teams auf den Tabellenplätzen 2 bis 5 der beiden Westfalenliga-Staffeln: SC Roland Beckum, TuS Ennepetal, SpVgg Erkenschwick, 1. FC Gievenbeck, FC Gütersloh 2000, Hammer SpVg, TuS Heven, TSG Sprockhövel
 dem Gewinner des Relegationsspiels zwischen den beiden sechstbesten Bewerbern der Westfalenliga-Staffeln: SuS Neuenkirchen

Auf- und Abstiegsregelung 
Folgende Regeln wurden angewandt:
 Aufstieg in die Regionalliga West
Für den Aufstieg in die Regionalliga West sind der Erst- und Zweitplatzierte sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Westfalen
Die zwei Tabellenletzten steigen in die jeweilige Staffel der Westfalenliga ab. Bei drei bzw. vier Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die drei bzw. vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Bei fünf oder mehr Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Die Voraussetzung hierfür ist, dass zwei Vereine der Oberliga ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga wahrnehmen, ansonsten erhöht sich die Zahl der Absteiger bis maximal auf sechs Mannschaften.
 Aufstieg in die Oberliga Westfalen
Aus den beiden Westfalenligen steigen die beiden Meister auf. Sollte die Anzahl von 18 Mannschaften der Oberliga nicht erreicht werden, tragen die Tabellenzweiten jeder Staffel bei einem freien Platz ein Entscheidungsspiel um einen zusätzlichen Aufsteiger in die Oberliga aus.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Aufstiegsspiel zur Oberliga 

Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Westfalenliga-Staffeln, der FC Eintracht Rheine und der FC Brünninghausen. Das Spiel fand auf neutralem Platz in Ascheberg-Herbern statt. Der Vizemeister der Staffel 1, der FC Eintracht Rheine, setzte sich deutlich mit 3:0 gegen den FC Brünninghausen durch und stieg damit in der Oberliga auf.

|}

Stadien

Weblinks 
 Offizielle Website der Oberliga Westfalen
 Oberliga Westfalen 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2012
Oberliga Westfalen